Basilika des Konstantin steht für:

 Basilika des Konstantin (Ostia)
 Konstantinbasilika in Rom, siehe Maxentiusbasilika
 basilica constantiniana in Rom, siehe Lateranbasilika
 Konstantinbasilika in Trier